2 miejscowości w Polsce: 
 Dobieszków – wieś w woj. łódzkim, w pow. łódzkim wschodnim, w gminie Nowosolna 
 Dobieszków – wieś w woj. łódzkim, w pow. zgierskim, w gminie Stryków